Bondzio ist der Familienname folgender Personen:

 Oliver Bondzio (* 1967), deutscher Techno-DJ und Musikproduzent
 Wilhelm Bondzio (1929–2017), deutscher Linguist